Первый дивизион Мальты 1965/1966 () — 51-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1965/1966
Мальта
Мальта
1965 год на Мальте
1966 год на Мальте